

Geografia
 Fraga – municipalità dell'Argentina situata nella provincia di San Luis
 Fraga – comune della Spagna situato nella comunità autonoma dell'Aragona

Persone
 Almir de Souza Fraga – ex calciatore brasiliano
 Arminio Fraga – economista brasiliano
 Augusto Pacheco Fraga, noto come Guto  – calciatore brasiliano
 Brenno Oliveira Fraga Costa, noto come Brenno – calciatore brasiliano
 Gerson Fraga Vieira, noto come Gerson – calciatore brasiliano
 Carmen Fraga Estévez – politica spagnola
 Chico Fraga – ex calciatore brasiliano
 Edimar Curitiba Fraga – calciatore brasiliano
 Igor Fraga – pilota automobilistico brasiliano
 Jorge Washington Larrañaga Fraga – avvocato e politico uruguaiano
 Manuel Fraga Iribarne – politico spagnolo
 Miguel Ángel Fraga – calciatore messicano

Altro
 Battaglia di Fraga – battaglia del 1134, parte della Reconquista